Alexander Genze (* 2. März 1971 in Qaraghandy, Kasachische SSR) ist ein ehemaliger deutsch-kasachischer Eishockeyspieler, der zuletzt bei den Bietigheim Steelers in der 2. Bundesliga unter Vertrag stand.

Karriere 
Genze begann seine Karriere beim sowjetischen Zweitligisten Awtomobilist Karaganda, für den er in der Saison 1987/88 erste Spiele absolvierte. In den Spielzeiten 1989/90 und 1990/91 lief er für den sowjetischen Zweitligisten SKA Swerdlowsk auf. Zur Saison 1991/92 wechselte der Verteidiger zum deutschen Zweitligisten EC Ratingen, mit denen er bereits im ersten gemeinsamen Jahr in die Eishockey-Bundesliga aufstieg. Nach zweieinhalb Jahren in Ratingen unterschrieb der Linksschütze während der Spielzeit 1993/94 einen Vertrag beim Ligakonkurrenten EC Hedos München, für dessen ausgegliederte Profimannschaft Maddogs München er bis zu deren Konkurs 1995 in der Deutschen Eishockey Liga spielte. Den Rest der Saison 1994/95 verbrachte Genze beim EV Landshut, nach der Spielzeit wechselte er zum amtierenden Deutschen Meister Kölner Haie. Nach zwei Jahren in der Domstadt ging der Abwehrspieler in die zweithöchste deutsche Spielklasse, wo er in den nächsten drei Spielzeiten für den Heilbronner EC und später für die Hamburg Crocodiles auf dem Eis stand.

Mit dem ERC Ingolstadt, der ihn 2000 verpflichtet hatte, stieg Alexander Genze 2002 in die DEL auf, kehrte aber nach nur einem Jahr in die 2. Bundesliga zurück, wo er für den EHC Wolfsburg auflief. Mit den Niedersachsen schaffte der Deutsch-Kasache erneut den Sprung in die höchste Spielklasse, was ihm nach dem zwischenzeitlichen Lizenzentzug der Grizzly Adams zur Saison 2007/08 zum zweiten Mal gelingen konnte.

Ab der Saison 2010/11 gehört Genze bis 2013 zum Kader des SC Bietigheim-Bissingen. 2013 beendete Genze seine Laufbahn als Eishockeyprofi.

Erfolge und Auszeichnungen 
 Aufstieg in die DEL 2004 und 2007 mit dem EHC Grizzly Adams Wolfsburg 
 Pokalsieger Deutscher Eishockeypokal 2008/09 mit dem EHC Grizzly Adams Wolfsburg
 Pokalsieger DEB-Pokal 2011/12  mit dem SC Bietigheim-Bissingen
 Pokalsieger DEB-Pokal 2012/13  mit dem SC Bietigheim-Bissingen

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 
 
 

Eishockeyspieler (Awtomobilist Karaganda)
Eishockeyspieler (EC Ratingen)
Eishockeyspieler (EC Hedos München)
Eishockeyspieler (Maddogs München)
Eishockeyspieler (EV Landshut)
Eishockeyspieler (Kölner Haie)
Eishockeyspieler (ERC Ingolstadt)
Eishockeyspieler (Grizzlys Wolfsburg)
Deutscher Meister (Eishockey)
Russlanddeutscher
Sowjetbürger
Kasache
Deutscher
Geboren 1971
Mann